Алекса́ндр Ива́нович Лоба́нов-Росто́вский:
 Лобанов-Ростовский, Александр Иванович (?—1677) — русский военный и государственный деятель, стольник (1640), окольничий (1676) и воевода.
 Лобанов-Ростовский, Александр Иванович (1752/1754—1830) — генерал-майор русской императорской армии.